Hayley Williams
Hayley Mills
Hayley Westenra
Hayley Smith
Ou ainda:
Hailey
Halley

Desambiguações de antropônimos